Куприт — многозначное понятие

 Куприт — минерал класса оксидов на основе меди
 Куприт — экологическое предприятие в городе Кирове, специализирующееся на утилизации и переработке промышленных отходов